Мото Гран-при Франции было 3-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2010 года. Эта гонка прошла с 21 по 23 мая 2010 года на гоночной трассе Бугатти (Ле ман).

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе Moto2

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 

Франция